Гран-при Монако 1990 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе в Монте-Карло, Монако. Соревнования состоялись 27 мая 1990 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна — 1:21,314
 Лучший круг: Айртон Сенна — 1:24,468
 Круги лидирования: Айртон Сенна 78 кругов (1-78)
 Нельсон Пике был дисквалифицирован за использование посторонней помощи на трассе.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако